

Patronyme 

 Anthony Wilden (1935-2019), épistémologue américano-britannique ;
 Gert Wilden (1917-2015), compositeur de musique de film allemand ;
 Leo Wilden (1936-2022), footballeur allemand ;
 Rita Wilden (1947-), athlète ouest-allemande.

Toponyme 
 , localité dans le Bedfordshire, Angleterre ;
 , localité dans le Worcestershire, Angleterre.